Алмала — топоним в России:

 Алмала — река приток Накаса, протекает в Республике Башкортостан и Оренбургской области.
 Алмала — село в Переволоцком районе Оренбургской области.
 Алмала — село в Тюльганском районе Оренбургской области.